Santiz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Santiz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar